

Patronyme 

 André Lanthier, médecin québécois ;
 Claude Lanthier (1933-2015), ingénieur, professeur et ancien homme politique fédéral du Québec ;
 Gérard Lanthier (1956-), footballeur français.